«Friends» (официально пишется прописными буквами — «FRIENDS») — песня американского диджея Marshmello и британской певицы Энн-Мари.

Выйдя в 2018 году, песня достигла 1-го места в Германии, первой пятёрки в Великобритании и в Австралии и одиннадцатого места в Billboard Hot 100 (США). По состоянию на июнь 2019 года на сервисе потокового аудио Spotify её прослушали более 700 миллионов раз.

История создания 
Маршмеллоу и Энн-Мари написали и записали эту песню во время совместной студийной сессии. Как рассказывает Маршмеллоу, как-то он провёл целый день давая интервью для радиостанций, и по окончании, в 12 часов ночи, кто-то предложил ему поехать присоединиться к Энн-Мари в студии. Он сел в такси и поехал.

Причём встретил он её тогда первый раз в жизни.

«Двумя годами ранее я сделал ремикс её песни,» — объясняет он, — «так что мы как бы знали друг друга, но никогда не встречались в реальной жизни.»

Они сели вдвоём, заказали еду, и он начал показывать ей лупы (гитару, фортепьяно, синтезатор и барабаны), и они решили дальше продвигаться с одним из гитарных лупов.

«За последующие 30 минут она пишет весь текст, а я делаю все барабаны,» — продолжает он и добавляет, что два часа они провели за записью вокала, и спустя три часа песня была готова.

  — Marshmello Discusses How Takeout & His Midnight Studio Session With Anne-Marie Led to 'Friends' — «Билборд»

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни 2018 года
Песни Marshmello
Песни Энн-Мари
Синглы 2018 года
Синглы Asylum Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни, написанные Marshmello
Песни, спродюсированные Marshmello